

Burgos, una ciutat de la província de Burgos, Castella i Lleó.
 Província de Burgos, una província de Castella i Lleó.
 Burgos (Alfoz), una comarca de la província de Burgos, Castella i Lleó.
 Burgos Club de Fútbol, un club de futbol de la ciutat de Burgos, Castella i Lleó.
 Real Burgos Club de Fútbol, un club de futbol de la ciutat de Burgos, Castella i Lleó.
 Aeroport de Burgos, un aeroport de la ciutat de Burgos, Castella i Lleó.
 Catedral de Burgos, una catedral de la ciutat de Burgos, Castella i Lleó.
 Burgos (formatge), un formatge de la província de Burgos, Castella i Lleó.
 Volta a Burgos, una competició ciclista per etapes que es disputa a la província de Burgos, Castella i Lleó.

Burgos (Sardenya), un municipi italià, dins de la Província de Sàsser.

Burgos, Ilocos Norte
 Burgos, Ilocos Sur
 Burgos, Isabela
 Burgos, La Union
 Burgos, Pangasinan
 Burgos, Surigao del Norte
 Padre Burgos, Quezon
 Padre Burgos, Southern Leyte

Persones 
 Javier de Burgos